Ciudadela kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Ciudadela (ort), Buenos Aires,

Spanien 

 Ciutadella (kommunhuvudort i Spanien), Balearerna, Illes Balears, 
 Ciudadela (monument), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar